Heyne kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Heyne
 Benjamin Heyne
 Friedrich Adolf Heyne
 Karel Heyne

Robotskapade auktorsförkortningar